Greuner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Greuner (1903–1990), deutscher Politiker (LDPD), Chefredakteur und Verlagsleiter
 Georg Greuner (1897–1978), deutscher Jurist
 Heinrich Greuner (1828–1906), deutscher Jurist und Politiker
 Rudolf Greuner (1858–1926), deutscher Reichsgerichtsrat
 Ruth Greuner (* 1931), deutsche Schriftstellerin, Herausgeberin, Verlagslektorin und Journalistin